Kopfnuss steht für:

 Kopfnuss (Körperstrafe), ein Schlag mit den Fingerknöcheln gegen den Kopf
 eine Kopfnuss mit einem Fingerschlag, siehe Hirnbatzl
 eine schwer lösbare Denksportaufgabe, siehe Rätsel
 eine Nahkampftechnik, siehe Kopfstoßen